

Пінжедур — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Пінжедур — присілок, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Пінжедир